Em 1909–10 no futebol português, o Benfica venceu o Campeonato Regional de Lisboa e os Jogos Olímpicos Nacionais.

Títulos 
Regionais
 Campeonato Regional de Lisboa – Benfica
Não-oficiais
 Jogos Olímpicos Nacionais – Benfica

Futebol de 1909 em Portugal
Futebol de 1910 em Portugal
1909–10